Bongo Fury — совместный альбом Фрэнка Заппы и Капитана Бифхарта, выпущенный в 1975 году.

Концертные записи были произведены 20 и 21 мая в  в Остине (штат Техас), студийные треки были записаны в январе 1975 года во время сессий к альбомам One Size Fits All и .

С точки зрения дискографии Заппы альбом примечателен тем, что это последняя запись состава, участвовавшего в альбомах Over-Nite Sensation (1973), Apostrophe (') (1974),  (1974) и One Size Fits All (1975).

Наполеон Мерфи Брок спел вокальные партии в треках «Advance Romance» и «Carolina Hard-Core Ecstasy». Воссоединившийся во время тура (концертная запись которого вошла в альбом) с Фрэнком, Капитан Бифхарт спел вокальные партии во множестве треков, среди которых «Sam with the Showing Scalp Flat Top» и «Man with the Woman Head».
Также на этом альбоме впервые появляется Терри Боззио, который был барабанщиком Заппы в период между 1975 и 1978 годами.

Список композиций 
Все песни исполнены Фрэнком Заппой и Капитаном Бифхартом; автор всех композиций — Заппа, за исключением отмеченных. Это последний альбом, выпущенный под названием The Mothers of Invention.

Над альбомом работали

Музыканты 
 Фрэнк Заппа — вокал, гитара
 Денни Уолли — вокал, слайд-гитара
  — бас-гитара, танцор
 Терри Боззио — ударные
  — ударные
 Капитан Бифхарт — вокал, саксофон, губная гармоника
 Джордж Дюк — клавишные, вокал
 Наполеон Мерфи Брок — саксофон, вокал
  — тромбон, танцор

Производственный персонал 
 Майкл Брауштайн — инженер
 Фрэнк Хьюбач — инженер
 Келли Котера — инженер
 Керри Макнабб — инженер
 Дэйви Мур — инженер
  — дизайн
 Джон Уильямс — фотографии, фото для обложки
 Боб Стоун — инженер
  — инженер

Чарты 
Альбом — Billboard (США)

Примечания 



Альбомы 1975 года
Концертные альбомы 1975 года
Альбомы Фрэнка Заппы
Альбомы The Mothers of Invention
Альбомы Капитана Бифхарта